Йохен Ковальски (; род. , ) — немецкий оперный певец (контратенор).

Биография 
Йохен Ковальски родился в городе Вахов (ныне в составе Науэна), Бранденбург, Германия. Ребенком пел в кафедральном соборе.

В 1977—1983 годах учился в Высшей школе музыки имени Ханса Эйслера.

После завершения своей учебы в 1983 году Йохен Ковальски был приглашен в труппу «Комической оперы» в качестве солиста, в составе которой он числится и по сей день. Он дебютировал в партии царевича Федора в постановке Гарри Купфера оперы Мусоргский «Борис Годунов».

В 1984 году он исполнял главную партию в опере Генделя «Юстин». Далее были две работы в государственном оперном театре в Гамбурге. В 1985 году исполнял партию Даниила в оратории Генделя «Валтасар», а в 1986 партию Аннио в опере Моцарта «».

C 1987 года Йохен Ковальски начал свою международную карьеру с участия в постановке оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте» в Гранд Опера в Париже.
В 1989 году дебют в королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне в партии «Орфея» в постановке оперы Глюка «Орфей и Эвридика».

В партии «Князь Орловский» в оперетте «Летучая мышь» Йохен Ковальски дебютировал в австрийском государственном оперном театре в Вене в 1992 году, а в 1995 году в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Йохен Ковальски продолжает участвовать в оперных постановках, давать сольные концерты, а также работу в студиях звукозаписи.

Он уже записал более девятнадцати сольных альбомов (по состоянию на 2010 год), восемь грампластинок, принимал участие в записях опер Бриттена, Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта, Россини и Штрауса.

Дискография

Сольные альбомы 
 «Звёзды идут танцевать» запись концерта 
  музыка / слова Петера Игельхофа
  музыка Тео Макебена / слова Ганса Фрица Бекманна
  музыка Петера Крёйдена / слова Гёнтера Швенна
 «Потому, что мы пилоты» песня из кинофильма «Небесный тихоход» музыка В. Соловьёва-Седова / слова А. Фатьянова
 «Спокойной ночи» музыка М. Блантера / слова Льва Давидовича
 «Сердце» музыка И. О. Дунаевского / слова В. И. Лебедева-Кумача
 «Утомлённое солнце» музыка Ежи Петерсбурского / слова Иосифа Альвека
  музыка Курта Вайля / слова Бертольда Брехта
 "Поезд на Чаттанугу музыка Харри Уоррена / слова Мака Гордона
  музыка Петера Игельхофа / слова Хельмута Койтнера
  музыка / слова Ирвина Берлина
  музыка / слова Кола Портера
  музыка Шолом Секунда / слова Якоба Якобса
  музыка Франца Доелле / слова Бруно Бальца
  музыка Вернера Рихарда Хойманна / слова Роберта Гильберта

 «Русские оперы» 
 «Увертюра» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила»
 Дуэт Дафниса и Хлои «Мой миленький дружок» из оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама»
 Ария «Папенька наш» Царевича Фёдора из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов» 2-й акт
 «Марш» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила»
 Ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень…» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила»
 «Прелюдия» к 1-му акту оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка»
 Сцена Снегурочка — Лель «Сдоро́во, Лель пригожий, гостем будь» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка»
 Вторая песня Леля «Как по лесу лес шумит» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка»
 Романс Ратмира «Она мне жизнь, она мне радость» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила»
 Третья песня Леля «Туча с громом заговаривала» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка»

 «Портрет звезды»  арии и песни
 CD 1
 Ария Ринальдо  из оперы «Ринальндо» Георг Фридрих Гендель 3-й акт
 Речитатив и ария Ксеркса  из оперы «Ксеркс» Георг Фридрих Гендель
 Ария  кантата BWV 170 «Весёлый отдых»  Иоганн Себастьян Бах
 Артаксеркс  Иоганн Адольф Хассе
 Речитатив «Behold, a virgin conceive» и ария «O thou that tellest good tidings to Zion» из оратории Мессия Георга Фридриха Генделя
 Ария «J’ai perdu mon Euridice» из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика»
 Ария  из оперы «Митридат, царь Понтийский» Вольфганга Амадея Моцарта
 Ария  HWV 166 Гендель
 Речитатив  и ария  из музыкального произведения «Страсти по Матфею» BWV 244 Иоганн Себастьян Бах
 Ария  из Оперы-серенады «Асканий в Альбе» KV 111 Вольфганг Амадей Моцарт
 Ария   Франц Петер Шуберт
 Ария   Роберт Шуман
 Дуэт Дафниса и Хлои из оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского
 Ария   из оперы  Россини

 CD 2
 Песня «Тихо, тихо»  из оперетты Оскара Штрауса «Грёзы о вальсе»
  французская песня XVIII века
 «Милый друг»  песня из одноименного кинофильма 1941 года
 Дуэт Орловского и Айзенштайна  отрывок из 2-го акта оперетты Штрауса «Летучая мышь»
 «Целую вашу руку, мадам»  песня из одноименного кинофильма «Целую вашу руку, мадам»
 Песня  из оперетты «Весёлая вдова» Франца Легара
 Колыбельная «Спи, мой светловласый ангел» 
 Песня из оперетты «Фиалка Монмартра» Эмерика Кальмана
 Песня из оперетты Франца Легара «Царевич» 
 Песня «Лили Марлен» 
 Песня из оперетты Пала Абрахама «Цветок Гавайев»
 Сочинение Феликса Мендельсона 
 Песня  из оперетты Тео Макебен «Анита и дьявол» 
 Песня из оперетты Роберта Штольца 
 Песня «Ich steh' im Regen» из музыкального кинофильма 
 Песня из оперетты Пала Абрахама «Виктория и её гусар»

 — арии, серенады, песни из различных оперетт. Запись 1997 года
 Отрывок из оперетты «Фраскита»  Франца Легара
 Отрывок из оперетты «Гавайские цветы»  Пола Абрахама
 Отрывок из оперетты «Когда расцветают маленькие фиалки»  Роберта Штольца
 Отрывок из оперетты «Гаспароне»  Карла Миллёкера
 Отрывок из оперетты «Кузен ниоткуда»  Эдуарда Кюннеке
 Отрывок из оперетты оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса
 Отрывок из оперетты «Царевич»  Легара Франца
 Отрывок из оперетты «Фридерике»  Легара Франца
 Отрывок из оперетты «Вальс мечты»  Оскара Штрауса
 Отрывок из оперетты «Виктория и её гусар»  Пола Абрахама
 Отрывок из оперетты «Венера в шелке»  Роберта Штольца
 Отрывок из оперетты «Фаворит»  Роберта Штольца
 Отрывок из оперетты «Весёлая вдова»  Легара Франца
 Отрывок из оперетты «Госпожа Луна»  Пауля Линке
 Отрывок из оперетты «В царстве Индры»  Пауля Линке
 Отрывок из оперетты «Лисистрата»  Пауля Линке

  — Арии Баха, Генделя, Перголези, Хассе, Тельмана, Агриколы, Грауна
 «Lieto suono di trombe guerriere» Тельмана
 «Sulle sponde del torbido lete» Грауна
 «Del terreno, nel centro profondo» Агриколы
 «Tardi savvedde dun tradimento» Хассе
 Ария Андантино из «STABAT MATER» Перголези
 Ария Ларго из «STABAT MATER» Перголези
 Ария Ларго из «SALVE REGINA» Перголези
 Ария «Geist und Seele wird verwirret» из «GEIST UND SEELE WIRD VERWIRRET» (BWV 35) Баха
 Ария «Gott hat alles wohlgemacht» из «GEIST UND SEELE WIRD VERWIRRET» (BWV 35) Баха
 Ария «Komm, edle Goettin, hehr und weise» из «L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato» (HWV 55) Генделя
 Ария «Lasst auch die Trauermuse nun» из «L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato» (HWV 55) Генделя
 Ария «Birg mich vor dem hellen Schein» из «L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato» (HWV 55) Генделя

  «Рождество». Запись 1997 года
  церковная песня
  немецкая народная песня
 Оратория  Баха
 Рождественская песня 
 Португальская песня «Adeste fideles»
 Оратория  Баха
 Рождественская песня «Noel»
 Духовная народная песня «Es ist ein Ros' entsprungen»
 Кантата «Я радуюсь о Тебе»  BWV 133 Бах
 
 «Колыбельная»  Иоганнес Брамс
 Ариозо из  Генделя
 Народная песня «In dulci jubilo»
 Сицилийская народная песня 
 Рождественский христианский гимн «Тихая ночь» , «Ночь тиха»
 «Рождество» 

 Цикл песен Франца Шуберта на стихи Вильгельма Мюллера «Прекрасная мельничиха» 
 «В путь» 
 «Куда?» 
 «Стой!» 
 «Благодарность ручью» 
 «Праздничный вечер» 
 «Любопытство» 
 «Нетерпение?» 
 «Утренний привет» 
 «Цветы мельника» 
 «Дождь слёз» 
 «Моя!» 
 «Интермедия» 
 «Зелёная лента на лютне» 
 «Охотник» 
 «Ревность и гордость» 
 «Любимый цвет» 
 «Зловещий цвет» 
 «Засохшие цветы» 
 «Мельник и ручей» 
 «Колыбельная песня ручья» 

 «Evergreens». Популярные песни начала XX века
 Песня из одноименного кинофильма  музыка Ральфа Эрвина / слова Фрица Роттера
 Песня  музыка Михаэля Яри / слова Бруно Бальца
 Песня «Три красный розы»  из кинофильма  музыка Норберта Шульце / слова [Ляйп, Ганс|Ганса Ляйпа]
 Песня  музыка Франца Доэле / слова Вальтера Бохэрта 
 Песня «С тобой было всегда хорошо»  из кинофильма  музыка Тео Макебена / слова Ганса Фрица Бекмана
 Песня  музыка Леонелло Касуччи  / слова Юлиус Браммер
 Песня  из кинофильма «К новым берегам» музыка и слова Ральфом Бенацки
 Музыкальная композиция «Слепая корова»  из кинофильма  музыка Петера Крёйдера
 Песня из одноименного кинофильма  музыка Тео Макебена/ слова Ганса Фрица Бекмана и Даниэля Могенроса 
 Песня  из кинофильма  музыка Михаэля Яри / слова Бруно Бальца
 Песня  из кинофильма «Родина»  музыка Тео Макебена / слова Ганс Бреннет
 Танго  музыка и слова Фридриха Холлендера
 Песня  музыка и слова Фридриха Холлендера
 Песня  из оперетты  музыка Имре Кальмана / слова Альфреда Грюнвальда
 Танго  музыка Вилли Майсель 
 Песня  из кинофильма  музыка Тео Макебена / слова Харальда Брауна
 Песня  / «Лили Марлен»  музыка Норберта Шульце  / слова Ханса Ляйпа 
 Песня  музыка Герхарда Винклера / слова Бруно Эльснера 

 «Портрет»  — Йохен Ковальски поёт арии и песни Генделя, Глюка, Хассе, Баха, Моцарта, Доницетти, Россини и Шумана
 Речитатив «Behold, a virgin shall conceive» и ария «O thou that tellest good tidings to Zion» из «Мессия»  Генделя
 Ария  из итальянских сольных кантат 
 Ария «Che faro senza Euridice?» из оперы «Орфей и Эвридика» Глюка
 Ария «Palido il sole» из оперы «Артаксеркс» Хассе
 Церковная кантата , BWV 170 Баха
 Речитатив «Erbarm' es Gott!» и ария «Können Tränen meiner Wangen» из «Matthaus-Passion» BWV 244 Баха
 Ария «Venga pur, minacci e frema» из оперы «Митридат, царь Понтийский» Моцарта
 Ария «Per sua madre andyuna figlia» из оперы «Линда ди Шамуни»  Доницетти
 Сцена и ария «Per sua madre andyuna figlia» из оперы «Танкред»  Россини
 Песня № 1  из песенного цикла  Шумана
 Песня № 16  из песенного цикла  Шумана
 
 

 Кантаты Баха. Запись 1993 года
 Кантата BWV 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Кантата BWV 170 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Кантата BWV 53 
 Кантата BWV 200 

 «Церковные арии» — арии Баха и Генделя. Запись 1992 года
 Иоганн Себастьян Бах
 «H-Moll-Messe» (BWV 232)
 Ария «Qui sedes ad dextram patris»
 Ария «Agnus Dei»
 «Страсти по Матфею»  (BWV 244)
 Речитатив 
 Ария 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Георг Фридрих Гендель
 «Мессия»  (HWV 56)
 Речитатив 
 Ария 
 Ария 
 «Израиль в Египте» (HWV 54)
 Ария 
 «Вальтассар»  (HWV 61)
 Ария 
 «О радости, печали и мудрости» «L’Allegro Il Penseroso Ed Il Moderato» (HWV 55)
 Ария 

 «Кантаты»  Иоганна Себастьяна Баха . Запись 1994 года
  BWV 35
 
 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 
 «Симфония» 
 Речитатив 
 Ария 
  BWV 169
 «Симфония» 
 «Ариозо» 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Хорал 
  BWV 49
 «Симфония» 

 «Stabat Mater» Salve Regina (одна из четырёх Богородичных антифон) Джованни Баттиста Перголези. Запись 1992 года.
 «Stabat Mater»
 Дуэт «Grave»
 Ария «Andante amorosa»
 Дуэт «Larghetto»
 Ария «Allegro»
 Дуэт «Largo. Allegro»
 Ария «A tempo giusto»
 Ария «Andantino»
 Дуэт «Allegro»
 Дуэт «A tempo giusto»
 Ария «Largo»
 Дуэт «Allegro ma non troppo»
 Дуэт «Largo assai. presto assai»
 «Salve Regina»
 Largo
 Andante. Largo
 Andante
 Amoroso
 Largo assai

  Произведения Шумана, Моцарта, Бетховена. Запись 1992 года.
 Роберт Шуман
 «Любовь поэта». Песенный цикл из «Книги песен» Г. Гейне для голоса с фортепиано. 
 «В сиянье теплых майских дней» 
 «Цветов венок душистый» 
 «И розы, и лилии» 
 «Встречаю взор твоих очей» 
 «В цветах белоснежных лилий» 
 «Над Рейна светлым простором» 
 «Я не сержусь» 
 «О, если б цветы угадали» 
 «Напевом скрипка чарует» 
 «Слышу ли песни звуки» 
 «Её он страстно любит» 
 «Я утром в саду встречаю» 
 «Во сне я горько плакал» 
 «Мне снится ночами образ» твой 
 «Забытые старые сказки» 
 «Вы злые, злые песни» 

 Вольфганг Амадей Моцарт
 «Ridente la calma» KV 210a
 «An Chloe» KV 524
 «Abendempfindung» KV 523
 «Das Lied der Trennung» KV 519
 «Oiseaux, si tous les ans» KV 284d

 Людвиг ван Бетховен
 
 
 
 
 
 

  Оперные арии Хассе, Генделя, Глюка, Моцарта, Доницетти и Россини. Запись 1991 года.
 Иоганн Адольф Хассе
 «Артаксеркс»
 
 Кристоф Виллибальд Глюк
 
 Георг Фридрих Гендель
 «Ринальдо»
 
 
 Вольфганг Амадей Моцарт
 «Асканий в Альбе»
 Речитатив 
 Ария 
 Кристоф Виллибальд Глюк
 «Телемак» 
 Ария 
 
 Гаэтано Доницетти
 «Линда ди Шамуни» 
 
 Джоаккино Россини
 «Танкред»
 
 

 
 «Vor liebchens tür» (E. Brandt)
 «Plaisir d’amour»
 «Die Mühle im Schwarzwald»
 «Schlaf ein, mein blond Engelein» (Осман Перес Фрейр [Osmán Pérez Freire] / Beda)
 «Diabolo» (Siegfried Translateur])
 «Rosenlieder» (Philipp zu Eulenbur)
 «Le désir» (H. Cramer)
 «Lehn deine Wang an meine Wang» (A. Jensen / Heine)
 «Rondo militaire» ()
 «Lieblingsplätzchen» (Феликс Мендельсон)
 «Puszta Klänge» (Volksweisen)
 «Juanita» (C. Morena)
 «Das Lösegeld»
 «Un doux entretien» (Александр Драйшок)

 Итальянские кантаты Генделя исполняемые сольно . Запись 1988 года.
  HWV 166
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 

  HWV 112
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 

  HWV 109a
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 

  HWV 132c
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 

  HWV 175
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария-речитатив 

 Арии Генделя и Моцарта . Запись 1987 года.
 Георг Фридрих Гендель

 Опера «Ринальндо»
 Ария 

 Опера «Юлий Цезарь в Египте»
 Ария 

 Опера «Юстин»
 Речитатив 
 Ария 

 Опера «Альцина»
 Ария 

 Опера «Роделинда» «Rodelinda»
 Ария 

 Вольфганг Амадей Моцарт

 Опера «Митридат, царь Понтийский»
 Ария 
 Ария 
 Ария 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 
 Речитатив 
 Ария 

 «Арии, записанные с берлинским оперным оркестром»  Записи 1985, 1986 годов

 Карл Генрих Граун 
 Опера «Rodelinda, regina de’Langobardi»
 Ария 

 Джованни Батиста Бонончини 
 Опера «Polifemo»
 

 Опера «Griselda»
 Ария 

 Карл Генрих Граун 
 Опера «Artaserse»
 

 Опера «Цезарь и Клеопатра» «Cleopatra e Cesare»
 

 Георг Филипп Телеман 
 Опера «Flavius Bertaridus, König der Longobarden»
 

 Иоганн Адольф Хассе 
 Опера «Lucio Papirio, dittatore»
 

 Опера «Милосе́рдие Ти́та» 
 

 Опера «Милосе́рдие Ти́та» 
 

 Фридрих II (король Пруссии) 
 «Il re pastore»
 «Serenata»
 «Fatto per l’arrivo»
 «Della regina madre»
 «Sulle piu belle piante»

 Иоганн Фридрих Агрикола 
 Опера

DVD 
 Опера Генделя «Юстин». Постановка 1985 года.
 Опера Глюка «Орфей и Эвридика». Постановка 1991 года.
 Опера Моцарта «Митридат, царь Понтийский». Постановка 1993 года.
 Оперетта Штрауса «Летучая мышь». Постановка 1990 года.

Участие в постановках

Награды и премии 
 Почетная Премия Немецкой ассоциации звукозаписи () (1988) за исполнение арий Генделя и Моцарта.
 Премия Немецкой ассоциации звукозаписи () (1988) за исполнение оперы Глюка «Орфей и Эвридика».
 Постановка «Орфей и Эвридика», «Комической оперы» в Лондоне, была удостоена премии Лоренса Оливье.
 В 2004 году стал почетным гражданином Берлина.

Примечания

Ссылки 
 
 

Оперные певцы и певицы Германии
Контратеноры